Zambi peut désigner :
 Grand-Zambi, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Bipindi
 Petit-Zambi, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Bipindi